Jméno a příjmení Jan Niederle má více nositelů:

 Jan Niederle (klavírista) – český klavírista
 Jan Niederle (houslista) – český houslista
 Jan Niederle (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSL